Beowulf pode se referir à:

 Beowulf, um poema épico anglo-saxônico
 Beowulf (herói), personagem principal de Beowulf
 Beowulf (1999), um filme de fantasia de 1999, inspirado no poema Beowulf
 Beowulf & Grendel, um filme de fantasia de 2006, inspirado no poema Beowulf
 Beowulf (2007), um filme de fantasia de 2007, inspirado no poema Beowulf
 Aglomerado Beowulf, uma tecnologia de sistemas de processamento paralelo

Desambiguação